Dines ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Dines (1932–2018), brasilianischer Journalist und Autor
 Gail Dines (* 1958), britische Ärztin und Autorin
 Gordon Dines (1911–1982), britischer Kameramann
 Joseph Dines (1886–1918), englischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Dienes